Ostrovica – wieś w Bośni i Hercegowinie, w Federacji Bośni i Hercegowiny, w kantonie uńsko-sańskim, w mieście Bihać
 Ostrovica – wieś w Chorwacji, w żupanii zadarskiej, w gminie Lišane Ostrovičke
 Ostrovica – wieś w Serbii, w okręgu niszawskim, w mieście Nisz
 Ostrovica – wieś w Serbii, w okręgu pczyńskim, w gminie Vladičin Han
 Ostrovica – wieś w Serbii, w okręgu raskim, w gminie Tutin
 Ostrovica – wieś w Słowenii, w gminie Hrpelje-Kozina